SCAR steht als Abkürzung für:

 Scientific Committee on Antarctic Research, siehe Wissenschaftlicher Ausschuss für Antarktisforschung
 FN SCAR, das Special Forces Combat Assault Rifle
 S.C.A.R., ehemalige französische Automarke

Siehe auch:
 Scar Bluffs, Felsenkliffs im Georg-V.-Land, Antarktika
 Scar Hills, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Scar Inlet, Bucht an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika
 Scar Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Abkürzung